Издательство "Ришар" (конец 1890-х гг.) - петербургское издательство, выпускавшее практически все категории открытых писем: оригинальных и репродуктивных открыток, фотопортретов артистов петербургских театров, типов, городских видов, интерьеров Императорского Эрмитажа и большой серии, посвящённой событиям Русско-японской войны.

История издательства 

Коллекционер Пьерпаоло Вики предположил, что основателем издательства "Ришар" был петербургский немец Рихард Лютерман. Сначала появились открытки с инициалами "R. L." (Рихард Лютерман) или "R. L. P." (Рихард Лютерман, Петербург), потом с именем Рихарда (Ришара) Лютермана (Люттерманна), а затем фирма получила официальное название "Richard", которое впоследствии было русифицировано. Наиболее вероятной версией французского звучания названия издательства является то, что Р. Р. Лютерман владел фабрикой и складом именно французских цветов и зелени. Фирма сотрудничала с типографией Р. Голике и А. Вильборг.

Точное время начала выпуска открытых писем пока не установлено. Предположительно это произошло в конце 1890-х гг.
Из ранних изданий можно отметить юбилейную серию видовых открыток, приуроченную к двухсотлетию Санкт-Петербурга в 1903 г. Тогда же издатель обратился к выпуску чёрно-белых бромосеребряных открыток с картин Русского музея. Аналогичные открытки выпускались с картин Третьяковской галереи в Москве.
Цветные художественные открытки начали выходить не позднее 1906 г.

Была выпущена серия из тридцати открытых писем в художественном конверте А.Ф. Афанасьева к сказке П.П. Ершова "Конек-Горбунок". К ранним изданиям относятся и первые шесть номерных открыток Е.М. Бём.

На открытках выпускались как репродукции картин иностранных художников, так и русских, таких как С.С. Соломко, Л.Ф. Лагорио, В.П. Овсянникова, Н.Н. Каразина, Ф.В. Сычкова, Л.М. Эндауровой (сестры Е.М. Бём), Ф.Ф. Клименко, Р.А. Бергольца и др. Особо следует выделить  серию с рисунками карикатуриста В.В. Каррика к русским народным песням, выпуск серии открыток "Загадок" И.Я. Билибина, серия зарисовок Н.И. Кравченко, посетившего Маньчжурию с целью написания картин из истории Русско-китайской 1901-1902 гг. Издавались открытки с портретами членов императорской семьи.

Начавшаяся Первая мировая война повлияла на судьбу издательства. С объявлением войны Либерман, как немецкий подданный был выслан из Петрограда. Новым владельцем фирмы становится А.А. Кон. Последними изданными фирмой "Ришар" открытками была серия с картин художника Г.О. Калмыкова.

Литература 
 Издательство "Ришар": иллюстрированный каталог почтовых открыток. — Киров: Издательский дом "Крепостновъ", 2014.

Издательства Российской империи